ZIX  ou Zix peut signifier :

Code 
ZIX est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Benjamin Zix (1772-1811), dessinateur et graveur français.